Сомовский — название нескольких населённых пунктов:

 Сомовский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Сомовский —  упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области (в Соломинском с/с).
 Сомовский  —  упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области (в Рублинском с/с).

См. также 
 Сомовский сельский совет